Серкамон (фр.Cercamon) — трубадур, годы расцвета творчества 1135 — 1145.

Биография 
Настоящее имя одного из самых ранних поэтов, писавших на провансальском языке, неизвестно. Прозвище его означает «Ищущий мира» (точнее «Странствующий по свету»). Родился, вероятно, в Гаскони и большую часть жизни работал при дворе Гийома X Аквитанского (возможно, также при дворе Эбле III Вентадорнского). Некоторые средневековые авторы называли его учителем Маркабрюна. 

Позднейшая традиция приписывает Серкамону изобретение ряда типичных для трубадуров поэтических жанров — плача (planh), тенсоны (tenso), сирвенты (sirvente); наибольшую славу среди современников принесли Серкамону пастурели (не сохранились). До нашего времени дошли 7 его поэтических сочинений, при этом ни одного нотного памятника его музыки неизвестно.

Примечания

Литература 

Alfred Jeanroy (1966). Les Poésies de Cercamon. Paris: Libraire Honoré Champion.

Wolf, George and Rosenstein, Roy (1983). The Poetry of Cercamon and Jaufre Rudel. London: Garland Publishing, Inc.
Biographies des troubadours ed. J. Boutière, A.-H. Schutz (Paris: Nizet, 1964) pp. 9-13.

Серкамон «Ненастью наступил черёд…» // Прекрасная дама. Из средневековой лирики. —М.:Московский рабочий, 1984, с.с. 32 — 33.

Ссылки 
 Жизнеописание и произведения Серкамона
 Произведения Серкамона (англ.)

Поэты по алфавиту
Трубадуры
Окситанские поэты XII века